Ad Heerkens (1913–1985), Nederlands muziekpedagoog
 Bas Heerkens (?), Nederlands acteur
 Freek Heerkens (1989), Nederlands voetballer
 Gerhard Nicolaas Heerkens (1726–1801), Nederlands dichter
 Joan Nicolaas Josef Heerkens (1807–1867), Nederlands politicus
 Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen (1866–1944), Nederlands politicus
 Josephus Heerkens (1866–1959), Nederlands handboogschutter
 Marja Heerkens (1958), Nederlands politica
 Mitchel Heerkens (1986), Nederlands voetballer
 Nor Heerkens (1906–1991), Nederlands schrijver
 Noud Heerkens (1915–2009), Nederlands architect
 Remco Heerkens (1977), Nederlands voetballer